Лус Гёртс (; ) — нидерландская футболистка, вратарь шведского клуба «Хеккен».

Карьера

Клубная 
Воспитанница футбольной школы клуба «РЕС». Один из сезонов провела во время обучения в футбольной академии в «Херенвене». Карьеру начала в 2004 году, отправившись обучаться в Университет Западного Иллинойса, в составе команды университета провела 11 игр. Через год уехала в немецкий клуб «Хайке Рейн», сыграв 29 игр за два сезона женской Бундеслиги. В 2007 году вернулась на родину, отыграв 83 игры за АЗ Алкмаар. В составе АЗ выиграла чемпионаты страны 2008 и 2009, а также Кубок 2010/2011. После победы в Кубке перешла в «Телстар ВВНХ». С 2012 года играет в чемпионате Швеции: сначала играла за «Виттшё», затем в ноябре 2013 года перешла в «Гётеборг», заменив завершившую карьеру Кристин Хаммарстрём..

В сборной 
Дебютировала 20 августа 2005 в матче с Финляндией (4:0) в Оулу. В 2006 году стала первым номером в сборной после ухода Марлен Виссинк. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2009 года. Выступала на чемпионате Европы 2013 года в Швеции.

Примечания 

Футболистки Нидерландов
Игроки женской сборной Нидерландов по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Игроки ЖФК АЗ
Игроки ЖФК «Виттшё»
Игроки ЖФК «Хеккен»
Игроки ЖФК «Пари Сен-Жермен»
Выпускники университета Западного Иллинойса